Wallach – nazwisko
 osoby  noszące nazwisko Wallach:
 Eli Wallach
 Yochanan Vollach (Jochanan Wallach)
 Lori Wallach
 Meir Chenoch Wallach
 Maud Barger-Wallach
 Otto Wallach
 (6670) Wallach – planetoida